Valantin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Barthélémy Durand Valantin (1806-1864), notable de l'île de Gorée et de Saint-Louis du Sénégal, commerçant et homme politique français ;
 Georges Valantin (1896-19?), directeur de la police judiciaire ;
 Jacques Valantin (1767-18?), homme politique français ;
 Jean-Michel Valantin (19?-), docteur en études stratégiques et sociologie de la défense, chercheur et essayiste français.

Patronyme français